Tierbrunnen steht für
Tierbrunnen (Darmstadt)
Tierbrunnen (Würzburg)